Андре́евка (), село, 
Изюмский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321082002. Население по переписи 2001 г. составляет 47 (22/25 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Андреевка находится на правом берегу реки  Нитриус, близко к её верховьям.
Ниже по течению в 3-х км расположено село  Глущенково.
В 3-х км на север находится село  Изюмское.

История 
 1780-е года — время первого упоминания села.

Экономика 
 В селе при СССР действовал колхоз "Дружба" и птице-товарная, свино-товарная и овце-товарная фермы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)